Siedmiu wspaniałych – western z 1960 w reżyserii Johna Sturgesa
 Siedmiu wspaniałych – western z 2016 w reżyserii Antoine’a Fuqui
 Siedmiu wspaniałych – serial telewizyjny z 1998
 Powrót siedmiu wspaniałych – western z 1966
 Kolty siedmiu wspaniałych – western z 1969
 Siedmiu wspaniałych nadjeżdża – western z 1972

Zobacz też 
 Siedmiu samurajów